Clear Lake (Californië), een meer in de Amerikaanse staat Californië
 Clear Lake (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Clear Lake (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
 Clear Lake (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Clear Lake (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Clear Lake (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
 Clear Lake (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington
 Clear Lake (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin

Zie ook 
 Clearlake, een plaats in de Amerikaanse staat Californië